Genêt est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Flore 
 Les genêts sont des arbustes appartenant à la famille des Fabaceae qui ont donné les toponymes Genetet, Gineste et Ginestet.
 Voir aussi .

Toponymes dérivés 
Ils sont très nombreux :
 Villes et villages :
 89350,Villeneuve-les-Genêts est une commune française, située dans l'Yonne ;
 49600, La Chapelle-du-Genêt Maine-et-Loire ;
 50530, Genêts, rive de la baie du Mont-Saint-Michel; près d'Avranches, Manche (département);
 71290, La Genête, près de Tournus, en Saône-et-Loire ; 
 24130, Ginestet (village près de Bergerac) ;
 11120, Ginestas (village près de Béziers), Aude ;

 Hameaux et lieux-dits :
 Hameau de Gineste, 06790, Aspremont (Alpes-Maritimes) ;
 Le Genêt, 79130, Allonne (Deux-Sèvres) ;
 etc.

Prénom ou patronyme 
Genêt est un prénom masculin désuet.

Genêt est aussi un patronyme, d'après la plante. Genetet, Gineste et Ginestet en sont des variantes.

Saint(s) des Églises chrétiennes 
 Genêt ou Genet ou Genès, évêque de Clermont en Auvergne, confessa la foi orthodoxe face au novatianisme ; fêté le 3 juin.

Personnalités portant ce patronyme 
 Edmond-Charles Genêt (°1763 – 1834), ambassadeur français aux États-Unis pendant la Révolution française.
 Aurélie Genêt, autrice française de fantasy et de fantastique, née le .

Sport 
Les Genêts d'Anglet est un club français de football fondé en 1910 et basé à Anglet, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Voir aussi 
 Genêts, une commune française de la Manche

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme